La troisième édition de l'ETTU Cup sous cette appellation depuis la saison 2004-2005 a été remporté par le Borussia Düsseldorf chez les hommes et par le 3B Berlin Eastside chez les femmes.

Compétition Hommes

Huitièmes de finale 
 San Sebastian de los Reyes  - Levallois  : 1-3 arbitré par Loïs Dernan
 Cestas  - Castel Goffredo  : 3-0 arbitré par Vincent Mingoutaud
 SV Plüderhausen  - Lokomotiv Sumy  : 3-0 arbitré par Pascal Blaise
 SMEC Metz  - Irun Leka Enea  : 3-0 arbitré par Jean-Louis Borl
 St-Denis US  - Muller Wurzburg  : 1-3 arbitré par Martine-Louise-Francine Magnille

Phase Finale 
Note : les équipes citées en premiers ci-dessous reçoivent au match aller.
 Arbitre : Vincent mingoutaud

2006-2007
Tennis de table en 2006
Tennis de table en 2007
Tennis de table M2